Cheiropolyschema är ett släkte av svampar. Cheiropolyschema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheiropolyschema